Het ATP-toernooi van Casablanca 1999 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 22 tot en met 28 maart 1999. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca